Теодебе́рт (Теудебе́рт) — мужское имя германского происхождения. Известные носители:
 Теодеберт I — король Австразии (534−548)
 Теодеберт II — король Австразии (596—612)
 Теодеберт — герцог Баварии (716—719)